Sågning kan avse:
Sågning (avrättningsmetod) – en medeltida tortyr- och avrättningsmetod
Sågning – att utnyttja en såg för att såga material
Sågning – att ge en nedgörande bedömning av en insats, se kritik